Чарлз Сесил (Charles Cecil; ) — английский геймдизайнер, один из основателей британской компании . Наиболее известные работы — Beneath a Steel Sky и серия игр Broken Sword. В настоящее время занимает должность исполнительного директора компании Revolution Software. Сесил состоит в группе консультантов Эдинбургского фестиваля интерактивных развлечений и Конференций разработчиков, регулярно выступает с докладами на различных мероприятиях и в прессе о творческих и коммерческих аспектах индустрии компьютерных игр. Он также является соучредителем и директором Game Republic, союза разработчиков игр, а также членом правления Screen Yorkshire, регионального агентства в поддержку кино, телевидения и интерактивных развлечений в Йоркшире. В 2006 году журнал «Develop», авторитетное европейское издание о разработке игр, присвоило Сесилу звание «легенды индустрии».

Начало карьеры 
Чарлз Сесил получил образование в , в Хэмпшире (Англия). В 1980 году он изучал машиностроение в Манчестерском университете. Будучи студентом, он встретил Ричарда Тёрнера, который предложил Сесилу написать какую-нибудь текстовую игру для своей новой компании Artic Computing, занятой разработкой компьютерных игр. Первой игрой Сесила стала Inca Curse (1981). Затем появились Espionage Island (1981) и Ship of Doom (1982). Игры оказались успешными и были выпущены на Sinclair ZX81, ZX Spectrum и Amstrad. Вскоре Сесил стал директором компании.

После окончания университета в 1985 году, Чарлз продолжил свою карьеру в индустрии видеоигр. Он устроился в компанию Paragon Programming, которая тесно сотрудничала с крупным британским издателем US Gold. В 1987 году Чарлз забросил разработку и стал менеджером по развитию программного обеспечения в US Gold. Годом позже Activision предложила ему занять должность менеджера европейских студий компании.

В 1990 году Чарлз вернулся к разработке игр и создал Revolution Software.

Revolution Software 
Revolution Software была создана в 1990 году Чарлзом Сесилом совместно с ,  и . Компания была основана в городе Халл, но в 1994 году её офис переместился в Йорк. В стенах компании был разработан движок Virtual Theatre, позволивший сделать игровой мир более динамичным, чем раньше.

Игры 
Чарлз Сесил за свою карьеру принял участие в разработке следующих игр.

Примечания 

Геймдизайнеры Великобритании